Goły Wierch Jaworowy (słow. Holý vrch) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Goły Wierch (słow. Holý vrch) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Hliński Wierch (słow. Holý vrch, Hlinov vrch) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Holý vrch – szczyt w Górach Kamiennych
 Holý vrch (1144 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji